The Trip (mot anglais signifiant « le voyage ») est le titre : 
d'un film américain de 1967, de Roger Corman, écrit par Jack Nicholson ;
d'un album et du titre éponyme, de 1976, du jazzman Art Pepper ;
des deux  épisodes de la saison 4 de la série télévisée américaine Seinfeld, de 1992 ;
d’une série télévisée anglaise, de 1999 ;
du  épisode de la saison 1 de la série télévisée américaine Six Feet Under, de 2001 ;
d'une comédie dramatique américaine de 2002, de Miles Swain ;
du  épisode de la saison 1 de la série télévisée américaine The Middle, de 2009 ;
d’une  anglaise, de 2010 ;
d'une comédie anglaise, de 2010, de Michael Winterbottom ;
du  épisode de la saison 1 de la série télévisée américaine This Is Us, de 2016 ;
d'un  norvégien, de 2021, de Tommy Wirkola, avec Noomi Rapace.

The Trip est aussi le nom :
d'un groupe italien de  progressif du début des années 1970 ;
d'un groupe australo-canadien de  alternatif créé en 2007.